Lorich bezeichnet

 den Ortsteil Lorich der Gemeinde Newel in Rheinland-Pfalz

Lorich oder latinisiert Lorichius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lorich (* um 1533, † nach 1588), Rechtsgelehrter, Diplomat und hoher Verwaltungsbeamter in mehreren Fürstentümern
 Gerhard Lorich (* 1485, † vor 1553), katholischer Reformtheologe
 Reinhard Lorich (* um 1510, † vermutlich 1564), evangelischer Theologe, Philosoph und Gründungsprofessor der Universität Marburg
 Jodocus Lorichius (1540–1612), deutscher Theologe, Rektor der Universität Freiburg
 Johannes Lorichius († 1569), klassischer Philologe und Lyriker, Kanzler in Freising
 Joseph Lorich (* frühes 16. Jh., † 1574), Hochschullehrer und Jurist.